Нармада — одна зі священних річок Індії.
  Нармада — округ в індійському штаті Гуджарат.
 Нармада — один з 10 районів округу Західний Ломбок провінції Західна Південно-Східна Нуса у складі Індонезії.